Torre Civica steht für:

 Torre civica (Castel Goffredo), Gebäude der Stadt Castel Goffredo in der Provinz Mantua

 Torre Civica (Luzzara), Turm in Luzzara in der italienischen Region Emilia-Romagna
 Torre Civica (Scandiano), Turm in Scandiano in der italienischen Region Emilia-Romagna
 Torre Civica (Trient), Stadtturm in Trient